As competições de florete individual feminino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foram disputadas no Centro de Exibições ExCel em 28 de julho na cidade de Londres.

Resultados

Finais

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Florete individual feminino